Хула — те, що ганьбить, осуджує, знеславлює що-небудь або кого-небудь.

Персоналії 
 Хула Віктор Олегович — солдат резерву МВС України. Кавалер ордена «За мужність» III ступеня.

 Хул́а — різкий осуд;
 Ху́ла — гавайський народний танець.
 Хула — долина в Ізраїлі;
 Хула — озеро в Ізраїлі;
 Хула — заповідник в Ізраїлі

Прізвища